Reprodukce ( z franc. re-production, opakování, rozmnožení) může znamenat:

 Rozmnožování – zajišťování potomstva živých organismů i člověka
 Ve statistice také – reprodukce obyvatelstva
 Reprodukce (polygrafie) – kopírování a rozmnožování obrazové předlohy, fotografie
 Reprodukce barev – problém věrného barevného podání originální předlohy
 Reprodukce (fotografie) – fotografická reprodukce
 Reprodukce (hudba) – praktická zvuková realizace hudebního díla – hudební reprodukce
 Reprodukce zvuku – viz Zvukový záznam 
 Reprodukce (psychologie) – opětovné vybavení zapamatované informace
 Reprodukce (ekonomie) – v ekonomii obnovování a opakování výrobního procesu i hospodářství jako celku
 Prostá reprodukce 
 Rozšířená reprodukce (rostoucí s časem)

Externí odkazy